Ricardo García
 Ricardo García Rojas (1921–1981) mexikói öttusázó, olimpikon
 Ricardo García Peralta (1926–2008) mexikói országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 Ricardo García Rodríguez (1955–2007) Costa Rica-i válogatott labdarúgó, olimpikon
 Ricardo García Ambroa (1988) spanyol-baszk országútikerékpár-versenyző
 Ricardo García (19??) salvadori válogatott labdarúgó

Ricardo Garcia
 Ricardo Garcia (1975) olimpiai bajnok brazil röplabdázó